Příjmení Rafaj nosí více různých osobností:

 Miroslav Rafaj (1934–1987) – český spisovatel, bratr Oldřicha
 Oldřich Rafaj (1934–2010) – český literární historik a kritik, básník a překladatel, bratr Miroslava
 Petr Rafaj (* 1961) – český politik